Enzo Trossero – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Mauricio Roberto Pochettino Trossero – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Víctor Trossero – calciatore argentino